Op de 81e editie van het Australian Open in 2007 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 17 tot en met 28 januari 2007.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Yan Zi en Zheng Jie (China) waren als tweede geplaatst maar werden in de halve finale uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste team, bestaande uit de Australische Samantha Stosur en Lisa Raymond uit de Verenigde Staten, werd in de halve finale uitgeschakeld door het als derde geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber.

In de finale versloeg het koppel Cara Black (Zimbabwe) en Liezel Huber (Zuid-Afrika) het ongeplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in drie sets.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2007